Miejscowości w USA:
 Lowville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Lowville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Lowville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia

Gminy w USA:
 Lowville (ang. Lowville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Lowville (ang. Lowville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Lowville (ang. Lowville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia